Der GFA-Cup ist der Fußball-Pokalwettbewerb für gambische Vereinsmannschaften. Er wird jährlich vom Gambischen Fußballverband ( veranstaltet.

Der Gewinner des Cup erhält 50.000 Dalasi (D), der Vize 30.000 D (Stand Juni 2011).

Sieger nach Jahr

Rangliste

Einzelnachweise

Weblinks 
 Gambia Cup Winners